

Silhouette in Red () — десятый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер. Он был выпущен 11 октября 1993 года на лейбле Hansa Records. Альбом стал заключительным сотрудничеством Тайлер с немецким продюсером Дитером Боленом.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи 

|

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы Hansa Records
Альбомы на английском языке